Biserica de lemn din Bogdănești, Vâlcea se poate referi la:

 Biserica de lemn din Bogdănești (Oteșani), localizată în satul Bogdănești din comuna Oteșani, județul Vâlcea
 Biserica de lemn din Bogdănești (Tomșani), localizată în satul Bogdănești din comuna Tomșani, județul Vâlcea